magfúzió, atommagok egyesülése
 egyesülés, két vagy több vállalat összeolvadása
 szintézis, kémiai reakciótípus
 pártfúzió, két vagy több párt egyesülése
hasonló
 fúziós reaktor 
 fúziós jazz
 fúziós konyha